Otto Soltmann ist Name folgender Personen:

* Otto Soltmann (Mediziner) (1844–1912), deutscher Pädiater
 Otto Soltmann (Diplomat) (1913–2001), deutscher Diplomat